Concas (Aude)
 Concas (Avairon)